Baoshan Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baoshan Qu (härad i Kina, Shanghai), 
 Baoshan Qu (härad i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar